In fisica atomica il modello atomico è la rappresentazione fisica dell'atomo sulla scorta delle evidenze/dati sperimentali acquisiti e correttamente interpretati.
 Modello atomico di Dalton, ipotesi sulle caratteristiche degli atomi proposte da John Dalton (1803).
 Modello atomico di Thomson, modello a panettone proposto da Joseph John Thomson (1904).
 Modello atomico di Nagaoka, modello saturniano proposto da Hantarō Nagaoka (1904).
 Modello atomico di Rutherford, modello planetario proposto da Ernest Rutherford (1909-1911).
 Modello atomico di Bohr-Sommerfeld, modello proposto da Niels Bohr e perfezionato da Arnold Sommerfeld (1913-1916).
 Modello a nucleo interno e orbitale atomico esterno in accordo coi risultati della meccanica quantistica.
 Modello di Thomas-Fermi, sviluppato da Llewellyn Thomas e da Enrico Fermi nel 1927.